Embedded SQL — расширение какого-либо базового языка программирования, позволяющее встраивать () команды языка структурированных запросов SQL непосредственно в текст программы. Прежде чем программа, использующая embedded SQL, будет откомпилирована компилятором базового языка программирования, она должна быть обработана специальным препроцессором.

Системы, которые поддерживают встроенный SQL

Altibase 
 C/C++ (APRE - это встроенный прекомпилятор SQL, предоставляемый Altibase Corp. для своего сервера СУБД.)

IBM DB2 
IBM DB2 версии 9 для Linux, UNIX и Windows поддерживает встроенный SQL для C, C ++, Java, COBOL, FORTRAN и REXX, хотя поддержка FORTRAN и REXX уже устарела.

Microsoft SQL Server 
 C/C++ (Начиная с Microsoft SQL Server 2008 встроенный SQL для C устарел, хотя более ранние версии продукта поддерживают его.)

Mimer SQL 
 C/C++ (Встроенный SQL для C/C++ поддерживается в Linux, OpenVMS и Windows.)
 COBOL (Встроенный SQL для COBOL поддерживается в OpenVMS.)
 Fortran (Встроенный SQL для Fortran поддерживается в OpenVMS.)

Oracle Database 
 Ada (Pro*Ada была официально отменена Oracle в версии 7.3. Начиная с Oracle8, Pro*Ada была заменена модулем SQL*, но, похоже, с тех пор не обновлялась. Модуль SQL* - это язык модулей, который предлагает метод программирования, отличный от встроенного SQL. Модуль SQL* поддерживает языковой стандарт Ada83 для Ada.)
 C/C++ (Pro*C стал Pro*C/C++ с Oracle8. Pro*C/C++ в настоящее время поддерживается в Oracle Database 11g.)
 COBOL (Pro*COBOL в настоящее время поддерживается с Oracle Database 11g.)
 Fortran (Pro*FORTRAN больше не обновляется, начиная с Oracle8, но Oracle будет продолжать выпускать исправления, когда об ошибках сообщают и исправляют.)
 Pascal (Pro*Pascal не был выпущен с Oracle8.)
 PL/I (Pro*PL/I не был выпущен с Oracle8. Однако приложение Pro*PL/I к руководству по прекомпиляторам Oracle продолжало появляться в библиотеке документации Oracle до выпуска 11g. Начиная с версии 12c, Pro*PL/I был удален из библиотеки документации Oracle.)

PostgreSQL 
 C/C++ (ECPG является частью PostgreSQL начиная с версии 6.3.)
 COBOL (Cobol-IT теперь распространяет прекомпилятор COBOL для PostgreSQL, а Micro Focus предоставляет поддержку через препроцессор OpenESQL)

Raima Database Manager (RDM) 
 Raima Database Manager 14.0 поддерживает встроенный SQL для C/C++ и SQL PL

SAP Sybase 
SAP Sybase ASE 15.7 поддерживает встроенный SQL для C и COBOL как часть Sybase Software Developer Kit.
SAP Sybase SQL Anywhere поддерживает встроенный SQL для C и C++ как часть системы управления базами данных SQL Anywhere.
SAP Sybase IQ поддерживает встроенный SQL для C и C++ как часть системы управления базами данных Sybase IQ.

См. также 
 Препроцессор GPRE
 SQLJ

Примечания

Ссылки 
 Pro*C Embedded SQL
 Embedded SQL with Pro*C
 SQL*Module для языка Ада 
 ECPG, PostgreSQL 8.3

SQL